Datan Hai kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Wong Mau Chau, ö, 
 Kau Tong Hau, vik, 

Robotskapade Hongkongförgreningar